Henri ten Holt (1884-1968), een Nederlands kunstschilder, tekenaar, etser en houtsnijder
Friso ten Holt (1921-1997), een Nederlands kunstenaar, zoon van Henri ten Holt
Simeon ten Holt (1923-2012), een Nederlands componist, zoon van Henri ten Holt
Sientje ten Holt (1925-2000), een Nederlands kunstenaar, dochter van Henri ten Holt
Klaas ten Holt (1960), een Nederlands componist en gitarist

Zie ook 
Marieke Sanders-Ten Holte (1941), een Nederlands onderwijzers en politica